Ра́сселл Джо́нсон:
  (1923—2007) — американский архитектор и акустик
 Джонсон, Расселл (1924—2014) — американский актёр кино и телевидения, лётчик-герой Второй мировой войны.
  (род. 1947) — канадский серийный убийца и насильник.
См. также